En biologie, Pinocchio est un synonyme de plusieurs genres d'animaux :
 Pinocchio Mello-Leitão, 1940 est un synonyme de Bresslauius Mello-Leitão, 1935 (un genre d'opilions) ;
 Pinocchio Huber & Carvalho, 2019 nec Mello-Leitão, 1940 est un synonyme de Pinoquio Huber & Carvalho, 2022 (un genre d'araignées aranéomorphes) ;
 Pinocchio Pagliano & Scaramozzino, 1989 nec Mello-Leitão, 1940 est un synonyme de  Girault, 1913 (un genre de guêpes).

Cryptogeobiidae
Pholcidae
Pteromalidae
Synonyme de genre d'insectes (nom scientifique)
Synonyme de genre d'araignées (nom scientifique)
Synonyme de genre d'opilions (nom scientifique)